Louis Charles "Charlie" Langlois, kanadski profesionalni hokejist, * 25. avgust 1894, Lotbinière, Quebec, Kanada, † 3. maj 1965, Sudbury, Ontario, Kanada. 

Langlois je igral na položaju napadalca. V ligi NHL je prebil 4 sezone, zaigral je za moštva Hamilton Tigers, New York Americans, Pittsburgh Pirates in Montreal Canadiens.

Kariera
Langlois je v članski amaterski kategoriji zaigral za več moštev iz Montreala. Skupaj je v ligi Montreal City Hockey League preživel 3 sezone, nato se je leta 1919 preselil v moštvo Sudbury Wolves. Zanj je igral pet let, dokler ni leta 1924 kot prost igralec podpisal pogodbe z NHL moštvom Hamilton Tigers. Naslednjo sezono je pristal v New Yorku pri moštvu New York Americans, potem ko so Tigersi razpadli po igralski stavki ob koncu sezone. 

Decembra 1926 so Langloisja zamenjali za Lionela Conacherja v moštvo Pittsburgh Pirates. Za Pittsburgh je dosegel pet zadetkov in prikazoval solidne obrambne predstave. Večino sezone 1927/28 je kot posojen igralec nastopal za moštvo Montreal Canadiens. Po koncu sezone se je preselil v nižjo Can-Am ligo k moštvu Providence Reds, v katerem je ostal eno sezono. Naslednji sezoni je bil del moštva Duluth Hornets, ki je sodelovalo v ligi American Hockey Association. Kariero je končal leta 1932 po eni sezoni igranja za moštvo Tulsa Oilers.

Pregled kariere

|-
| Montreal Stars
| MCHL
| 16/17
|
| 10
| 2
| 5
| 7
|
| 24
|
| 4
| 3
| 2
| 5
| 
| 15
|-
| Montreal Lyalls
| MCHL
| 16/17
|
| 11
| 8
| 0
| 8
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Lyalls
| MCHL
| 17/18
|
| 11
| 10
| 7
| 17
|
| 24
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Montreal Nationale
| MCHL
| 18/19
|
| 3
| 5
| 3
| 8
|
| 3
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Vickers
| MCHL
| 18/19
|
| 6
| 4
| 0
| 4
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Sudbury Wolves
| NOHA
| 19/20
|
| 6
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|
| 7
| 6
| 4
| 10
| 
| 12
|-
| Sudbury Wolves
| NOHA
| 20/21
|
| 9
| 8
| 5
| 13
|
| 61
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Sudbury Wolves
| NOHA
| 21/22
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 21
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Sudbury Wolves
| NOHA
| 22/23
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Sudbury Wolves
| NOHA
| 23/24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Hamilton Tigers
| NHL
| 24/25
|
| 30
| 6
| 3
| 9
|
| 47
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Americans
| NHL
| 25/26
|
| 36
| 9
| 1
| 10
|
| 76
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Americans
| NHL
| 26/27
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 26/27
|
| 36
| 5
| 1
| 6
|
| 36
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 27/28
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 27/28
|
| 32
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Providence Reds
| Can-Am
| 28/29
|
| 37
| 3
| 0
| 3
|
| 26
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 24
|-
| Duluth Hornets
| AHA
| 29/30
|
| 46
| 7
| 1
| 8
|
| 87
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Duluth Hornets
| AHA
| 30/31
|
| 47
| 2
| 6
| 8
|
| 64
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Tulsa Oilers
| AHA
| 31/32
|
| 30
| 1
| 2
| 3
|
| 73
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 382
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 580
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 57
|}

Zunanje povezave

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski napadalci
Hokejisti Montreal Stars
Hokejisti Montreal Lyalls
Hokejisti Montreal Nationale
Hokejisti Montreal Vickers
Hokejisti Sudbury Wolves
Hokejisti Hamilton Tigers
Hokejisti New York Americans
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Providence Reds
Hokejisti Duluth Hornets
Hokejisti Tulsa Oilers